De Spaanse afkorting voor het Guatemalteeks Republikeins Front (Frente Republicano Guatemalteco)
 De Engelse afkorting voor de Bondsrepubliek Duitsland (Federal Republic of Germany)